Дми́трий Па́влов:
 Павлов, Дмитрий Борисович (род. 1954) — советский и российский историк.
 Павлов, Дмитрий Васильевич (1905—1991) — министр торговли СССР (1955—1958), генерал-лейтенант интендантской службы.
 Павлов, Дмитрий Григорьевич (1897—1941) — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза.
 Павлов, Дмитрий Дмитриевич (1903—1937) — комсомольский и партийный деятель СССР.
 
 Павлов, Дмитрий Михайлович (1884—1931) — российский и советский историк литературы, кавказовед, археолог и этнограф.
 Павлов, Дмитрий Николаевич (1902—1965) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.
 Павлов, Дмитрий Петрович (1851—1902) — русский химик.